Трофим Михайлович Клименко (1919—2003) — командир стрелкового батальона 10-го гвардейского стрелкового полка (6-я гвардейская стрелковая Ровенская Краснознаменная дивизия), Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Т. М. Клименко родился в с. Украинка (ныне Восточно-Казахстанской области) в бедной крестьянской семье. С 13 лет работал в колхозе. После окончания 7 класса в Усть-Каменогорской школе имени Ушанова Трофим поступил в 1937 году в Алма-Атинский железнодорожный техникум. Закончил 2 курса техникума и в сентябре 1939 года был призван в армию. Закончил Куйбышевское военно-пехотное училище, в июне 1941 года ему было присвоено звание лейтенанта.

С августа 1941 года на фронте. Был ранен 5 раз. Прошёл путь от командира стрелкового взвода до командира батальона. Участвовал в обороне Москвы, боях под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, освобождении Польши. Участвовал в освобождении сотен населённых пунктов, ряда городов. Под его командованием воины батальона успешно форсировали Западный Буг, Сан и Вислу.
1 августа 10-й гвардейский стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой Ровенской Краснознамённой дивизии форсировал Вислу и захватил Сандомирский плацдарм. За героизм, мужество, командирское умение гвардии майор Клименко Т. М. 23 сентября 1944 года был удостоен награды — звания Героя Советского Союза. Закончил войну в Праге.

После войны Клименко долгое время оставался в рядах Советской Армии, передавая знания и опыт молодым воинам. На пенсию ушёл в 1964 году с должности военкома Адлерского района г. Сочи.

Ссылки 

 Ұлан есімі — ұлағат бесігі. Анықтамалық. / Обетованная — земля Уланская. Энциклопедия. — Барнаул: Азбука, 2008. — с. 105—108.
 Жангозин Ж. Ч. На отрогах Коктау (к 70-летию Уланского района). / Ж. Ч. Жангозин // — Акимат Уланского района Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 1999. — с. 153—155.
 Жангозин Ж. Ч. Дорога длинною в век (к 100-летию села Украинка). / Ж. Ч. Жангозин // — Усть-Каменогорск: ТОО «ЕХW-TA» «Рекламный Дайджест», 2002. — с. 62-63.
 Книга памяти. Восточно-Казахстанская обласать, I том. /гл. редактор Р. Нургалиев, — Алматы: гл. ред. «Қазақ энциклопедиясы», 1995. — 528 с.
 Клименко Т. М. на сайте библиотеки Уланского района ВКО.
 Клименко Трофим .

Похороненные на Старом Адлерском кладбище
Пехотинцы Великой Отечественной войны